Nyhamn kan syfta på:

Finland 

 Nyhamn, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Nyhamn (Lemland, Åland) 
 Nyhamn (fyr) – en före detta fyr på Lilla Båtskär

Sverige 

Nyhamn, Gotland – ett fiskeläge i Lummelunda socken 
Nyhamn, Kramfors kommun – en del av en småort i Kramfors kommun
Nyhamn, Sundsvalls kommun – en ort i Sundsvalls kommun
Nyhamn, Skellefteå kommun – en småort i Skellefteå kommun
Nyhamn, Söderhamns kommun – en hamn i Söderhamns kommun

Se även
Juktåkolonin
Nyhamnsläge
Nyhavn

Robotskapade Finlandförgreningar